Labate oder LaBate ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriella Labate (* 1964), italienische Schauspielerin
 Joseph LaBate (* 1993), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Manuele Labate (* 1983), italienischer Schauspieler
 Wilma Labate (* 1949), italienische Regisseurin

Siehe auch:
 L'abate Ciccio